Termenul Marshall poate însemna,

 În domeniul militar este gradul de mareșal din armata americană, australiană sau engleză,
 Insulele Marshall din Micronezia
 Planul Marshall, ajutor complex acordat de SUA statelor din vestul Europei, inclusiv Germaniei, după ce de-al doilea război mondial
 Marshall Flinkman un personaj din filmul serial Alias
 Fluturele Marshall
 Marshall Amplification companie britanică producătoare de aparate de amplificare pentru chitarele electrice

Geografie

Comitate din Statele Unite ale Americii 

Pentru cele douăsprezece comitate omonime din Statele Unite, vedeți

 Comitatul Marshall (dezambiguizare)

Districte din Statele Unite ale Americii 

Pentru cele douăsprezece districte civile omonime din Statele Unite, vedeți

 Districtul Marshall (dezambiguizare)

Localități din Statele Unite ale Americii 

 Marshall, statul 
 Marshall, statul 
 Marshall, statul 
 Marshall, statul 
 Marshall, statul 
 Marshall, statul 
 Marshall, statul 
 Marshall, statul 
 Marshall, statul 
 Marshall, statul 

respectiv

 Marshalltown, statul 
 Marshallville, statul

Alte utilizări ale numelui 

 Marshal Turism, agenție de turism din România

Nume proprii